Ра́йхе () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Райхе, Ганс-Кристиан (род. 1944) — военный деятель ГДР, генерал-майор, последний командующий сухопутными войсками ННА.
 Райхе, Карл Фридрих (1860—1929) — немецкий ботаник, профессор университетов в Чили и Мексике.
 Райхе, Катерина (род. 1973) — немецкий политик.
 Райхе, Мария (1903—1998) — немецкая исследовательница, известная изучением геоглифов Наски в Перу, начатым в 1940 году.
 Райхе, Рюдигер (род. 1955) — немецкий гребец.